«Work» — перший сингл восьмого студійного альбому барбадосько-американської поп-співачки Ріанни — «Anti». Сингл вийшов 27 січня 2016.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Сингли 2016
Пісні Ріанни
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100
Сингли, які очолювали Canadian Hot 100
Англомовні пісні